Bliss Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bliss Hill (Massachusetts)
 Bliss Hill (Ohio)
 Bliss Hill (Rhode Island)
 Bliss Hill (South Dakota)